Букавац може да се односи на:
 Букавац, митолошко биће које се наводно сусреће у Срему, а које се појављује и у митологији Срба
 Букавац, притока ријеке Ђетиње
 Букавац небоглед, врста птице мочварице која насељава западну и јужну Европу
 Букавац, један од назива за сову утину